Anthology of Interest II llamado Historias de interés II en España y Antología del interés II en Hispanoamérica, es el episodio 50 (décimo octavo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. Gloria Estefan fue estrella invitada.

Sinopsis 
El Profesor está reparando la máquina ¿y si? a base de martillazos. La máquina queda ajustada a la exactitud de una décima parte de una unidad plausible.

Yo, Bolsa de Carne   
Bender es el primero que hace una pregunta: ¿y si yo fuera humano?
  
La máquina muestra al Profesor Hubert Farnsworth diciendo que ha inventado un aparato para transformar a Bender en humano. La máquina funciona y Bender es un humano en perfectas condiciones.

Pero poco a poco los hábitos viciosos de Bender como robot se van adaptando a su versión humana, hasta que en un bar, a Bender comienza a sonarle el trasero (con la conga de Gloria Estefan); entonces el profesor dice que Bender debe descansar para ser expuesto como prueba de su éxito en una ceremonia de premios Nobel, pero Bender, movido a pasarlo bien a causa de su transformación en humano, pierde el control y se escapa. En la siguiente escena se lo muestra bailando con unas mujeres en una discoteca de la cual sale y entra en una heladería y de ella sale más obeso. En una frase, ahora, como solía hacer, Bender goza de la vida sin control, pero esta vez expuesto al deterioro de la salud que una vida así provoca en un humano.  

El día del premio Nobel para cuando ya ha transcurrido una semana desde que Bender escapó, éste ha sufrido una transformación impresionante, todos descubren que Bender ahora pesa 1000 libras, tiene 20 kilogramos de colesterol y un hígado en pésimas condiciones. El pésimo estado de salud con que es presentado hace que todos odien a Hubert, pero Bender les dice que es hora de festejar y el trasero le suena de nuevo. Se inicia una fiesta durante la ceremonia, pero cuando termina, notan que Bender ha muerto pero se le otorga el premio Nobel en Química (que se lo quita a otro científico).

Los invasores de la Arcade Perdida 
El siguiente en preguntar es Fry que quiere ver un mundo que es más como un juego de video. 
  
La máquina comienza con la simulación y esta abre con el Presidente de Tierra, Richard Nixon, que se está preparando para firmar un tratado con el Embajador Kong del planeta Nintendo 64. El Embajador Kong ataca a Nixon, y se declara en estado de guerra.

Debido a su conocimiento extenso de videojuegos, Fry es llevado a la oficina principal de Milatari y presentado al General Colin Pac-Man. Antes de que Fry pueda impartir su sabiduría al ejército, los Nintendianos lanzan un ataque en Washington DC, y ellos son llevados por los túneles de escape, que se parecen a un laberinto de Pac-Man.

Ellos salen fuera del edificio de Planet Express (vía un Super Mario Bros), donde los invasores de Nintendo 64, comandados por Lrrr, están destruyendo Nueva Nueva York. Fry se sitúa a los mandos de una plataforma de la artillería Antiaérea rodante, y empieza destruyendo las naves extranjeras de una manera similar a Space Invaders. Durante la batalla el General Pac-man es impactado y muere. Amy conforta a la Viuda de Pac-Man.

Desgraciadamente para la Tierra, Fry es incapaz de destruir la nave de Lrrr que aterriza victoriosa en la Tierra. Después de que Fry entra "ASS" como sus iniciales para su alta puntuación, los invasores surgen. Ellos exigen millones de monedas. Como los Tierranianos les dicen que las necesitan para lavar su ropa , Lrrr les dice- Bueno... ¿por lo menos nos dejaran lavar su ropa con la suya? ¿Acaso han olido el taparrabos de Donkey?- [Refiriéndose a Donkey Kong ] a lo que Zoidberg responde -see-. Al final los Tierranianos acceden al trato, con tal de que la ropa no se encoja.

Wizzin   
La última persona para preguntar es Leela, que quiere ver su verdadero hogar. 

Cuando el profesor acciona la máquina, la palanca golpea a Leela en la cabeza, y ella se cae al suelo inconsciente.
  
Ella se despierta al timón de la nave de Planet Express, que se mete en un tornado. Aterriza forzosamente en un país de las maravillas en tecnicolor. La Bruja Lista del Norte (Amy) le dice que ella debe buscar al Profesor que vive en el Laboratorio Esmeralda abajo de Martin Luther King Bulevar, que está hecho de ladrillos amarillos. Después de que ella hace un comentario duro sobre el tamaño de los zapatos de Leela, Leela la mata arrojando la plataforma a tierra de la nave, aplastándola.

Mientras viaja, ella se encuentra un espantapájaros (Fry), un hombre mecánico (Bender) y "el león cobarde" (Zoidberg). La Bruja Mala (Mamá) envía sus monos alados (Walt, Larry, e Ignar) para secuestrar a Leela y sus amigos (Fry y Bender, exigiéndole a Zoidberg que tomara un taxi). La Bruja Mala siempre quiso a una hija, y ofrece alojar a Leela. Leela acepta, y como la parte de una celebración, Bender descorcha una botella de champán. Bajo la tremenda presión, el champán se dispara fuera de la botella y aterriza en la Bruja Mala, fundiéndola.

Retirándose al plan original, Leela y compañía viajan al Laboratorio Esmeralda. Allí ellos se encuentran al Profesor, "Genial y... ummm, Olvidado! ". El Profesor le dice a Leela que ella puede ir a casa golpeando las botas de rubí la una con la otra y deseando ir a casa. Ella dice: "No hay ningún lugar como... ¡yo quiero ser una bruja!" Ella se pone como una bruja y convierte al Profesor, el espantapájaros, y el robot en las ranas. Su reino de terror es cortado por Zoidberg que ha encontrado un problema con el retrete de arriba del Laboratorio Esmeralda y accidentalmente el agua salpica en ella. 
  
Cuando ella sale del mundo de sueño, ella se despierta en el edificio de Planet Express justo antes que el profesor la disecara.

Los episodios de antología de interés 1 y 2, son los equivalentes de los especiales de noche de brujas de Los Simpson (Treehouse of horror)

Referencias culturales

Yo, Bolsa de Carne 
La canción con la que Bender se siente extremadamente contento con ser un humano es Conga de Gloria Estefan. El título del segmento es un guiño a la colección de historias cortas de Isaac Asimov llamada Yo, robot.

Los invasores de la Arcade Perdida 
El segmento de "Los invasores de la Arcade Perdida" es un ≪aluvión sin parar de referencias a videojuegos≫ con bromas y alusiones referentes a una amplia gama de videojuegos clásicos. El título es una referencia a la película de 1981 Los cazadores del arca perdida. El segmento comienza con una secuencia de Asteroids. El "Embajador Kong" es una referencia al videojuego de arcade Donkey Kong, con el embajador de Italia en las Naciones Unidas siendo Mario. El laberinto que recorren los personajes es un homenaje a Pac-Man y Ms. Pac-Man. Pac-Man y Ms. Pac-Man aparecen en el episodio (Pac-Man como el general Colin Pacman y Ms. Pac-Man como su esposa/viuda).

La flota de Nintendianos está compuesta de naves de Space Invaders, que se mueven en el mismo patrón como en el videojuego. Fry se prepara para la lucha con un casete de Tom Sawyer de Rush. El planeta Nintendo 64 es una referencia a la consola de videojuegos Nintendo 64. Cuando el centro de operaciones de Milatari se muestra por primera vez, el tanque verde de Battlezone pasa por la pantalla. Cuando los personajes pasan por el centro de operaciones, cruzan unas puertas nombradas como Moon Patrol y Missile Command. Cuando los villanos de videojuegos (Lrrr, Donkey Kong, un robot Berzerk, Mr. Egg de Burgertime y Q*bert) salen de la nave, un personaje dice la frase «All your base are belong to us».

Wizzin' 
La mayoría de la trama es una parodia directa a la película de 1939 El Mago de Oz, con Leela tomando el papel de Dorothy, Amy como la Bruja Buena del Norte, Fry como el Espantapájaros, Bender como el Hombre de Hojalata, Zoidberg como el León Cobarde, el profesor Farnsworth como el Mago y Mamá como la Bruja Mala del Oeste. Cuando Leela baja de la nave espacial, una parodia del logo de NBC es visto en un pavo real extendiendo sus plumas.

Recepción 
En 2006, IGN valoró este episodio como el 20.º mejor episodio de la serie, con "Antología de Interés I" en el lugar 13, en su lista de los "Top 25 episodios de Futurama". Zack Handlen de The A.V. Club calificó a este episodio con una B. En su estreno inicial, el episodio recibió una calificación Nielsen de 4,5, ubicándose en el puesto 62 entre los shows de horario estelar durante la semana del 31 de diciembre de 2001-6 de enero de 2002.

Véase también 
 Píxeles

Referencias

Enlaces externos 
Antología de Interés II en The Infosphere .

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001
Cultura de los videojuegos
Mundo de Oz